Сандра Ечеверија () је мексичка глумица и певачица, рођена 11. децембра 1984. године у Мексико Ситију.

Популарност је стекла захваљујући улози Марине у истоименој Телемундовој теленовели.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1984.
Мексичке глумице
Мексички певачи
Биографије живих особа